Aleardo Giovara – calciatore italiano
 Cesare Giovara – politico e prefetto italiano